

Валер — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер

Валер-су-Монтаньї — громада в кантоні Во
 Валер-су-Ранс — громада в кантоні Во
 Валер-суз-Урсен — громада в кантоні Во